Журавно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Журавно — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Украина 
 Журавно — посёлок городского типа в Жидачовском районе Львовской области.